Precuthona är ett släkte av snäckor. Precuthona ingår i familjen Cuthonidae.

Precuthona är enda släktet i familjen Cuthonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nakensnäckor
Precuthona